

Топоним 
 Куров (Курув) — посёлок (село) в Польше, центр Курувской гмины Люблинского воеводства.
 Куров — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Куров — деревня в Словакии. Район Бардеёв.
 Куров — остров в Финском заливе.

Персоналии 
 Куров, Аскольд Олегович (род. 1974) — российский режиссёр-документалист.
 Куров, Борис (род. 1943) — учёный, предприниматель и спортсмен.
 Куров, Василий Иванович (1915—1994) — командир расчета отдельной зенитно-пулеметной роты, гвардии старший сержант.
 Куров, Владимир Васильевич (род. 1947) — советский игрок хоккей с мячом и хоккей на траве.

См. также 
 Курово